Derzeit (Stand November 2022) werden in Südkorea an 4 Standorten 25 Reaktorblöcke betrieben, 3 weitere Blöcke sind im Bau, 2 Blöcke wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1978 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in Südkorea einen Anteil von 28 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in Südkorea (Quelle: IAEA, Stand: Juli 2022)
|- style="background-color:#FFDEAD;"
! style="width:13%;" | Name
! style="width:05%;" | Block
! style="width:05%;" | Reaktortyp
! style="width:07%;" | Modell
! style="width:10%;" | Status
! style="width:07%;" | Netto-leistungin MW
! style="width:07%;" | Brutto-leistungin MW
! style="width:10%;" data-sort-type="text" | Baubeginn
! style="width:10%;" data-sort-type="text" | Erste Netzsyn-chronisation
! style="width:10%;" data-sort-type="text" | Kommer-zieller Betrieb(geplant)
! style="width:10%;" data-sort-type="text" | Abschal-tung(geplant)
! style="width:06%;" | Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="10" style="text-align:left;"| Kori / Shin-Kori || align="center" | 1 || DWR || WH 60 || align="center" | Stillgelegt || align="right" | 576 || align="right" | 607 || align="center" | 1972-08-01 01.08.1972 || align="center" | 1977-06-26 26.06.1977 || align="center" | 1978-04-29 29.04.1978 || align="center" | 2017-06-17 17.06.2017 || align="right" | 146,24
|-
| align="center" | 2 || DWR || WH F || align="center" | In Betrieb || align="right" | 640 || align="right" | 681 || align="center" | 1977-12-23 23.12.1977 || align="center" | 1983-04-22 22.04.1983 || align="center" | 1983-07-25 25.07.1983 || align="center" | – || align="right" | 158,60
|-
| align="center" | 3 || DWR || WH F || align="center" | In Betrieb || align="right" | 1.011 || align="right" | 1.043 || align="center" | 1979-10-01 01.10.1979 || align="center" | 1985-01-22 22.01.1985 || align="center" | 1985-09-30 30.09.1985 || align="center" | – || align="right" | 228,81
|-
| align="center" | 4 || DWR || WH F || align="center" | In Betrieb || align="right" | 1.012 || align="right" | 1.044 || align="center" | 1980-04-01 01.04.1980 || align="center" | 1985-12-31 31.12.1985 || align="center" | 1986-04-29 29.04.1986 || align="center" | – || align="right" | 228,38
|-
| align="center" | Shin-1 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 997 || align="right" | 1.044 || align="center" | 2006-06-16 16.06.2006 || align="center" | 2010-08-04 04.08.2010 || align="center" | 2011-02-28 28.02.2011 || align="center" | – || align="right" | 42,02
|-
| align="center" | Shin-2 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 997 || align="right" | 1.046 || align="center" | 2007-06-05 05.06.2007 || align="center" | 2012-01-28 28.01.2012 || align="center" | 2012-07-20 20.07.2012 || align="center" | – || align="right" | 31,30
|-
| align="center" | Shin-3 || DWR || APR-1400 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 1.416 || align="right" | 1.455 || align="center" | 2008-10-16 16.10.2008 || align="center" | 2016-01-15 15.01.2016 || align="center" | 2016-12-20 20.12.2016 || align="center" | – || align="right" | 2,85
|-
| align="center" | Shin-4 || DWR || APR-1400 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 1.340 || align="right" | 1.400 || align="center" | 2009-08-19 19.08.2009 || align="center" | 2019-04-22 22.04.2019 || align="center" | 2019-08-29 29.08.2019 || align="center" | – || align="right" | –
|-
| align="center" | Shin-5 || DWR || APR-1400 || align="center" | In Bau seit 2017|| align="right" | 1.340 || align="right" | 1.455 || align="center" | 2017-04-01 01.04.2017 || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="right" | –
|-
| align="center" | Shin-6 || DWR || APR-1400 || align="center" | In Bau seit 2018|| align="right" | 1.340 || align="right" | 1.400 || align="center" | 2018-09-20 20.09.2018 || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="right" | –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Hanbit || align="center" | 1 || DWR || WH F || align="center" | In Betrieb || align="right" | 996 || align="right" | 1.035 || align="center" | 1981-06-04 04.06.1981 || align="center" | 1986-05-03 05.03.1986 || align="center" | 1986-08-25 25.08.1986 || align="center" | – || align="right" | 220,28
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | 2 || DWR || WH F || align="center" | In Betrieb || align="right" | 988 || align="right" | 1.026 || align="center" | 1981-12-01 01.12.1981 || align="center" | 1986-11-11 11.11.1986 || align="center" | 1987-06-10 10.06.1987 || align="center" | – || align="right" | 207,01
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | 3 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 986 || align="right" | 1.047 || align="center" | 1989-12-23 23.12.1989 || align="center" | 1994-10-30 30.10.1994 || align="center" | 1995-03-31 31.03.1995 || align="center" | – || align="right" | 162,64
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | 4 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 970 || align="right" | 1.022 || align="center" | 1990-06-26 26.06.1990 || align="center" | 1995-07-18 18.07.1995 || align="center" | 1996-01-01 01.01.1996 || align="center" | – || align="right" | 162,68
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | 5 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 994 || align="right" | 1.052 || align="center" | 1997-06-29 29.06.1997 || align="center" | 2001-12-19 19.12.2001 || align="center" | 2002-05-21 21.05.2002 || align="center" | – || align="right" | 112,47
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | 6 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 993 || align="right" | 1.050 || align="center" | 1997-11-20 20.11.1997 || align="center" | 2002-09-16 16.09.2002 || align="center" | 2002-12-24 24.12.2002 || align="center" | – || align="right" | 109,62
|-
| rowspan="8" style="text-align:left;"| Hanul / Shin-Hanul || align="center" | 1 || DWR || France CPI || align="center" | In Betrieb || align="right" | 968 || align="right" | 1.008 || align="center" | 1983-01-26 26.01.1983 || align="center" | 1988-04-07 07.04.1988 || align="center" | 1988-09-10 10.09.1988 || align="center" | – || align="right" | 202,09
|-
| align="center" | 2 || DWR || France CPI || align="center" | In Betrieb || align="right" | 969 || align="right" | 1.012 || align="center" | 1983-07-05 05.07.1983 || align="center" | 1989-04-14 14.04.1989 || align="center" | 1989-09-30 30.09.1989 || align="center" | – || align="right" | 198,70
|-
| align="center" | 3 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 997 || align="right" | 1.049 || align="center" | 1993-07-21 21.07.1993 || align="center" | 1998-06-01 06.01.1998 || align="center" | 1998-08-11 11.08.1998 || align="center" | – || align="right" | 139,90
|-
| align="center" | 4 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 999 || align="right" | 1.053 || align="center" | 1993-11-01 01.11.1993 || align="center" | 1998-12-28 28.12.1998 || align="center" | 1999-12-31 31.12.1999 || align="center" | – || align="right" | 124,81
|-
| align="center" | 5 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 998 || align="right" | 1.052 || align="center" | 1999-10-01 01.10.1999 || align="center" | 2003-12-18 18.12.2003 || align="center" | 2004-07-29 29.07.2004 || align="center" | – || align="right" | 100,00
|-
| align="center" | 6 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 997 || align="right" | 1.050 || align="center" | 2000-09-29 29.09.2000 || align="center" | 2005-01-07 07.01.2005 || align="center" | 2005-04-22 22.04.2005 || align="center" | – || align="right" | 94,68
|-
| align="center" | Shin-1 || DWR || APR-1400 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 1.340 || align="right" | 1.400 || align="center" | 2012-07-10 10.07.2012 || align="center" | 2022-06-09 09.06.2022 || align="center" | 2022-12-07 07.12.2022 || align="center" | – || align="right" | –
|-
| align="center" | Shin-2 || DWR || APR-1400 || align="center" | In Bau seit 2013 || align="right" | 1.340 || align="right" | 1.400 || align="center" | 2013-06-19 19.06.2013 || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="right" | –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Wolsong / Shin-Wolsong || align="center" | 1 || PHWR || CANDU-6 || align="center" | Stillgelegt || align="right" | 661 || align="right" | 682 || align="center" | 1977-10-30 30.10.1977 || align="center" | 1982-12-31 31.12.1982 || align="center" | 1983-04-22 22.04.1983 || align="center" | 20.06.2018 || align="right" | 137,93
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | 2 || PHWR || CANDU-6 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 632 || align="right" | 671 || align="center" | 1992-09-25 25.09.1992 || align="center" | 1997-04-01 01.04.1997 || align="center" | 1997-07-01 01.07.1997 || align="center" | – || align="right" | 107,13
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | 3 || PHWR || CANDU-6 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 648 || align="right" | 675 || align="center" | 1994-03-17 17.03.1994 || align="center" | 1998-03-25 25.03.1998 || align="center" | 1998-07-01 01.07.1998 || align="center" | – || align="right" | 103,15
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | 4 || PHWR || CANDU-6 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 634 || align="right" | 675 || align="center" | 1994-07-22 22.07.1994 || align="center" | 1999-05-21 21.05.1999 || align="center" | 1999-10-01 01.10.1999 || align="center" | – || align="right" | 98,15
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | Shin-1 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 997 || align="right" | 1.045 || align="center" | 2007-11-20 20.11.2007 || align="center" | 2012-01-27 27.01.2012 || align="center" | 2012-07-31 31.07.2012 || align="center" | – || align="right" | 30,48
|-style="background:#f0f0f0;"
| align="center" | Shin-2 || DWR || OPR-1000 || align="center" | In Betrieb || align="right" | 993 || align="right" | 1.045 || align="center" | 2008-09-23 23.09.2008 || align="center" | 2015-02-26 26.02.2015 || align="center" | 2015-07-24 24.07.2015 || align="center" | – || align="right" | 12,39
|}

Siehe auch 
 Kernenergie in Südkorea
 Liste der Kernkraftwerke in Asien
 Liste von Kraftwerken in Südkorea

Einzelnachweise 

Sudkorea
!